Ша́пки — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги, конечная на линии Тосно — Шапки. Располагается  в южной части посёлка Шапки Тосненского района Ленинградской области.

В 600 м к югу от платформы проходит автомобильная дорога .

К востоку и юго-востоку от платформы расположены песчаные карьеры.

Платформа является конечной остановкой для  электропоездов, прибывающих из Тосно и Санкт-Петербурга.

Примечания

Ссылки 
 Расписание пригородных поездов на Яндекс.Расписания
 От Выборга до Новгорода: Каталог станций. СПб., 1998. С. 20.

Станции Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Тосненского района
Тупиковые железнодорожные станции